Der Surprise Lake liegt in Nachbarschaft zum Surprise Lake Apartment Complex in Milton im US-Bundesstaat Washington. Er liegt in der kleinen Stadt Milton nahe dem wenig größeren Fife, etwa 11,5 km von Tacoma entfernt.

Ein paar Häuserblocks vom Surprise Lake entfernt ist die Surprise Lake Middle School (Klassenstufen 6 … 7), die zum Fife School District gehört. Die anderen im Bezirk gelegenen Schulen sind die Discovery Primary School (Kindergarten … 1. Klasse), die Alice V. Hedden Elementary und die Endeavour Intermediate School (beide mit den Klassenstufen 2 … 5), die Columbia Junior High School (Klassenstufen 8 … 9) und schließlich die Fife High School (in Fife mit den Klassenstufen 10 … 12).

See in Washington
See in Nordamerika
Pierce County (Washington)
Milton (Washington)